Вризи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Вузье. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08493.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 39 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

История 
Вризи впервые упоминается в уставе 1145 года, в котором говорится о получении земли в аббатстве Сен-Бельваль-Буа-де-Дам. Вризи был важным центром по производству плетёных изделий, в 1920 году здесь насчитывалось 500 корзинщиков.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 355 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 209 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 146 были экономически активными, 63 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 146 активных работали 125 человек (71 мужчина и 54 женщины), безработных было 21 (7 мужчин и 14 женщин). Среди 63 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 . Исторический памятник с 1920 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны